Андрей Писарев:
 Писарев, Андрей Александрович (род. 1962) — российский пианист.
 Писарев, Андрей Вадимович (род. 1986) — украинский артист балета.
 Писарев, Андрей Павлович (1908—1969) — Герой Советского Союза.